

Cinema 
 Raising Hell  – film del 2003 diretto da Brandon Bethmann e Eric Szmyr

Informatica 
 Raising Hell Software  – primo nome dell'azienda sviluppatrice di videogiochi Bizarre Creations

Musica 
 Raising Hell – album dei Run DMC del 1986
 Raising Hell – VHS degli Iron Maiden del 1993
 Raising Hell – singolo di Kesha del 2019